James Brown (1933-2006), cantante soul statunitense
 James Brown (1907-?), calciatore scozzese
 James Brown (1920-1992), attore statunitense
 James Brown (1988-), giocatore di football americano statunitense
 James Brown (1998), calciatore inglese naturalizzato maltese

 James Brown (detto Jim Brown) (1908-1994), calciatore statunitense di origine scozzese
 James Brown (detto Jim Brown) (1912-1991), cestista statunitense
 James Brown (detto Jim Brown) (1938-), attore e giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 

Jim Brown (disambigua)